Níspero del Japón puede referirse a:
 El nombre común de la planta Eriobotrya japonica.
 El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.